Nereidonta paretti är en ringmaskart som beskrevs av Henri Marie Ducrotay de Blainville 1828. Nereidonta paretti ingår i släktet Nereidonta och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
paretti